«It's Magic» — дев'ятий студійний альбом канадського співака Гару. Реліз відбувся 24 листопада 2014 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гару

Альбоми Гару
Франкомовні музичні альбоми
Англомовні музичні альбоми
Різдвяні альбоми